Borosilikat oder auch Borsilikat ist

 eine Abkürzung für Borosilikatglas
 der Name für eine Gruppe von Silikatmineralen mit zusätzlichem Boratkomplex (BO3), siehe Systematik der Minerale nach Dana: Inselsilikate: Borosilikate und einige Beryllosilikate mit (BO3)

Abkürzung